HMS Indomitable ist der Name folgende britischer Schiffe:

 HMS Indomitable (1907), Schlachtkreuzer
 HMS Indomitable (R92), Flugzeugträger